Friedrich Karl zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillungsfürst (1908-1982)
 Friedrich Karl zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillungsfürst (1933-2017)